Francel ist der Familienname folgender Personen:

 Lester Francel (1950–2021), kolumbianischer Gewichtheber
 Mulo Francel (* 1967), deutscher Musiker